Дмитрий Тимофеевич Урсул (10 ноября 1913, Одесская область — 1 февраля 1996) — советский учёный, государственный и политический деятель. Доктор философских наук, профессор, академик Академии наук Молдавской ССР. Заслуженный деятель науки Молдавской ССР. Лауреат Государственной премии Молдавской ССР.

Биография 
Родился в 1913 году. Член КПСС с 1941 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — столяр, учитель, участник Великой Отечественной войны, преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель директора по учебной и научной работе Республиканской высшей партийной школы при ЦК Компартии Молдавии, заведующий кафедрой философии Кишиневского сельскохозяйственного института им. М. В. Фрунзе, заведующий отделом философии и права, академик-секретарь Отделения общественных наук Академии наук Молдавской ССР, вице-президент Академии наук Молдавской ССР

Избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР 11-го созыва.

Умер 1 февраля 1996 года.

Научная деятельность 
Урсул был специалистом по истории философии. Известен тем, что ввел в научный оборот и проанализировал философское наследие Николая Спафария. С 1986 по 1996 годы Урсул организовал пять конференций, посвященных этому мыслителю. Под руководством Урусула защищено несколько докторских диссертаций.

Публикации 
Урсул является автором более 120 научных работ, включая 10 монографий.

 Урсул Д. Т. Философские и общественно-политические взгляды Н. Г. Милеску Спафария. — Кишинев : Госиздат Молдавии, 1955. — 92 с
 Урсул Д. Т. Николай Гаврилович Милеску Спафарий. Москва : Мысль, 1980. 190 с
 Урсул Д. Т. Развитие общественных отношений в Советской Молдавии. Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. 375 с.

Примечания

Ссылки 
 Урсул Дмитрий Тимофеевич // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 220. — 709 с.
 Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 11-го созыва. Кишинев, 1985.

Доктора философских наук
Академики АН Молдавской ССР
Заслуженные деятели науки Молдавской ССР
Лауреаты Государственной премии Молдавской ССР
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 11 созыва